Ива́ново-Нау́мовка — село Волче-Вражского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 35 хозяйств, 105 жителей.

География 
Деревня расположена на северо-востоке Тамалинского района, на правом берегу реки Мача, к югу-востоку от посёлка Степного, расстояние до которого 5 км. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 27 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня создана в середине XVIII века из 2 населённых пунктов: в верховьях реки Мача помещиком Иваном Брюхатовым образовано село Ивановка, а чуть ниже, помещиком Кондратием Наумовым — деревня Наумовка, которые объединились в 1930-х годах. В 1896 году деревня Ивановка относилась к Полянской волости Чембарского уезда, о деревне Наумовке информация не указана. По одним сведениям, деревня Ивановка в 1955 году состояла в Мача-Родниковском сельсовете Бековского района, был организован колхоз «Свобода»; по другим — в Волче-Вражском сельсовете Белинского района, базировалось отделение совхоза «Степь». До 2010 года входила в состав Степновского сельсовета. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года передана в Волче-Вражсский сельский совет Тамалинского района.

Численность населения

Улицы 
 Ивановская;
 Новая.

Известные земляки 
 Корсаков Николай Павлович (1924—1945) — сержант, командир пулемётного расчёта, Герой Советского Союза (1945). Отличился в боях на Западной Украине и Венгрии.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 
 
 Иваново-Наумовка на карте Пензенской области
 Иваново-Наумовка (Ивановка, Брюхатовка) Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района